Kimnach ist der Familienname folgender Personen:

 László Kimnach (1857–1906), ungarischer Maler, Grafiker, Illustrator und Pädagoge
 Myron William Kimnach (1922–2018), amerikanischer Botaniker